Asztalos András (?–1611) nagyszombati mecénás
 Asztalos András (1962) síelő